Karel Emanuel II van Savoye (Turijn, 20 juni 1634 – aldaar, 12 juni 1675) was van 1638 tot aan zijn dood hertog van Savoye. Hij behoorde tot het huis Savoye.

Levensloop
Karel Emanuel II was de derde zoon van hertog Victor Amadeus I van Savoye uit diens huwelijk met Christina, dochter van koning Hendrik IV van Frankrijk.

In 1638 volgde hij zijn oudere broer Frans Hyacinth, die slechts zes jaar was geworden, op als hertog van Savoye. Hij werd wegens zijn minderjarigheid tot in 1648 onder het regentschap geplaatst van zijn moeder Christina. Dit werd echter betwist door zijn oom Maurits van Savoye en er ontstond een successieoorlog tussen Christina, die gesteund werd door Frankrijk, en Maurits, die Spanje als bondgenoot had. Uiteindelijk werd deze in 1642 gewonnen door Christina.

Ook nadat Karel Emanuel II volwassen was verklaard, bleef zijn moeder zich bezighouden met de staatsaangelegenheden. Uiteindelijk kon hij pas na haar dood in 1663 effectief zijn verantwoordelijkheden als hertog van Savoye opnemen. Hij bevorderde de handel, bouwde de haven van Nice uit en kon de rijkdom van zijn hertogdom vergroten. Het huurlingenleger in Savoye verving hij door een staand leger en ook liet hij door de Alpen een weg aanleggen richting Frankrijk. Tegelijkertijd probeerde hij zijn hertogdom te beschermen tegen de invloed van het machtige buurland Frankrijk. Bovendien voerde hij van 1672 tot 1673 een korte oorlog met de Republiek Genua, om toegang te krijgen tot de Ligurische kust, maar Karel Emanuel verloor deze oorlog.

Hij overleed in juni 1675, kort voor zijn 41ste verjaardag.

Huwelijken en nakomelingen
Op 3 april 1663 huwde hij met zijn eerste echtgenote en nicht Françoise Madeleine (1648-1664), dochter van hertog Gaston van Orléans, een broer van Karel Emanuels moeder Christina. Het huwelijk bleef kinderloos.

Op 20 mei 1665 hertrouwde Karel Emanuel met Maria Johanna van Savoye-Nemours (1644-1724), hertogin van Aumale en Genève. Ze kregen een zoon Victor Amadeus II (1666-1732), die zijn vader opvolgde als hertog van Savoye en later ook koning van Sicilië en Sardinië werd.

Verder had hij ook vijf buitenechtelijke kinderen:
 Cristina Ippolita (overleden in 1730), huwde in 1686 met Carlo Ferrero-Fieschi, vorst van Masserano
 Luisa Adelaide (1662-1701), was kloosterzuster
 Giuseppe de Trecesson (1664-1735/1736), abt van de Abdijen van Six en Lucedo
 Carlo Francesco (overleden in 1749), graaf della Lanze
 Carlo (overleden na 1740), graaf van Salles

Voorouders 

Huis Savoye
Hertog van Savoye
Heer of prins van Piëmont
Savoye, K